Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але знялася в матчі другого кола проти Анни-Лени Гренефельд через розтягнення в нижній частині спини.

Кім Клейстерс виграла титул, у фіналі перемігши Вінус Вільямс з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Bank of the West Classic
2005